Wisco steht für:

 Wuhan Iron and Steel, chinesisches Unternehmen der Stahlerzeugung
 Wisconsin Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller